Ангела — имя:
 женское имя; его варианты — Анжела (см.) и Анджела.
 Ангела — в греческой мифологии дочь Зевса и Геры.
 Ангела Локсин (род. 1985) — модель и актриса филиппинского происхождения.

Известные носители имени 
 Ангела Меркель

См. также 
 Ангелы (значения)
 Анджела (значения)
 Angela
 Энджи